Os Jogos da Boa Vontade de 1994 foi a terceira edição do evento multiesportivo criado pelo magnata das comunicações norte-americano Ted Turner, que ocorreram entre os dias 23 de julho a 7 de agosto de 1994 na cidade de São Petersburgo na Rússia.

Cobertura da televisão e patrocínio 
A perspectiva de uma Rússia mais aberta ao investimento estrangeiro provocou o crescimento no nível de patrocínio e os jogos atraíram 30 patrocinadores internacionais. A cobertura televisiva também expandiu, os jogos foram transmitidos nos Estados Unidos pela TBS e pela ABC e em mais de 129 países.

Quadro de medalhas

Modalidades esportivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Jogos da Boa Vontade
Eventos multiesportivos de 1994
Desporto na Rússia em 1994